Helgoland har flere betydninger:
 Helgoland - nordfrisisk ø
 Søtræfningen ved Helgoland – i 1864
 Helgoland (panserskib) – et dansk panserskib
 Helgoland Søbadeanstalt – badeanstalt på østsiden af Amager, oprindelig ved Svanemøllen
 DSB Helgoland maskindepot – i København, Svanemøllen. Senere omdøbt til: Basisværksted Helgoland (1988) DSB First maintenance (?) - og El-togsæt Helgoland. Uofficielt kaldet Teglværket.
 Helgoland (dokumentarfilm fra 1915) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1915
 Helgoland (dokumentarfilm fra 2001) – dansk dokumentarfilm fra 2001 instrueret af Karin Westerlund om Helgoland Søbadeanstalt